Xian de Fumin, dans la province du Yunnan en Chine
 Fumin, cépage